Rafał Kalinowski – właśc. Józef Kalinowski, święty Kościoła katolickiego
 Józef Kalinowski – właśc. Romuald Iwanicki, działacz komunistyczny
 Józef Kalinowski (zm. 1825) – generał